Radicati ist der Familienname folgender Personen:

 Felice Radicati (1775–1823), italienischer Komponist
 Luigi Arialdo Radicati di Brozolo (1919–2019), italienischer Physiker, meist Luigi Radicati zitiert